Die Abkürzung IBMA steht für:

 International Biocontrol Manufacturers Association, Internationale Vereinigung der Hersteller von biologischen Pflanzenschutzmitteln
 International Bluegrass Music Association, Non-Profit Gesellschaft zur Verbreitung der Bluegrass Musik in Europa

IBMA